La stagione 1989 della Formula 3000 giapponese fu disputata su 8 gare. Vi presero parte 17 differenti team, 29 differenti piloti, 5 differenti telaisti e 2 differenti motoristi. La serie venne vinta dal pilota nipponico Hitoshi Ogawa che utilizzò i due modelli della Lola T88-50 e T89-50, entrambi con motorizzazione Mugen Motorsports.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Contano solo i migliori 6 risultati.

Risultati completi

R=ritiratoNC=non classificato

Note

 03
Giapponese